Qaralar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qaralar (ort i Azerbajdzjan, Tovuz), 
 Qaralar (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar